Původně francouzské příjmení Šimáček nosí více různých osobností:

 David Šimáček (* 1971) – český fotbalista
 Eduard Šimáček (1897–1980) – český filmový herec, scenárista a asistent režie
 Ferdinand Šimáček (1858–1935) – český pedagog a regionální historik
 František Šimáček (1834–1885) – český novinář a nakladatel
 Jiří Šimáček – více osob
 Josef Šimáček (1837–1904) – český vinař
 Matěj Anastasia Šimáček (1860–1913) – český novinář a spisovatel
 Milan Šimáček (1962) (1962–2018) – herec, manažer a publicista
 Milan Šimáček (1963) (* 1963) – marketér, producent, sportovní manažer
 Milan Šimáček (* 1973) – bývalý český dětský herec
 Miroslav Šimáček (* 1951) – český římskokatolický kněz
 Radovan Šimáček (1908–1982) – český publicista a spisovatel
 Theodor Šimáček (1859-1920) – český hudební skladatel a pedagog

 ženská varianta s přechýlením
 Kateřina Šimáčková (* 1966) – česká právnička a soudkyně Ústavního soudu
 Ludmila Šimáčková (1844–1879) – česká spolková činovnice a podnikatelka, manželka nakladatele Františka Šimáčka
 Sylva Šimáčková (1933–2007) – česká divadelní teoretička a historička loutkářství a scénografie, pedagožka, redaktorka a publicistka

Související články 
 Šimeček

Externí odkazy 
 

Česká příjmení